Julianowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Julianowo (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1945: Julienfelde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Julianowo (Wierzbinek), Ort im Powiat Koniński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Julianowo (Barcin), Ort im Powiat Żniński
 Julianowo (Brzuze), Ort im Powiat Rypiński
 Julianowo (Złotniki Kujawskie), Ort im Powiat Inowrocławski
 Woiwodschaft Masowien:
 Kulianowo (Siemiątkowo), Ort im Powiat Żuromiński
 Woiwodschaft Pommern:
 Julianowo (Prabuty), Ort im Powiat Kwidziński, bis 1945: Julienthal, Kreis Rosenberg, Westpreußen